Borrero ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Borrero Cortázar (1827–1911), 1875–1876 Präsident von Ecuador
 Arseny Borrero (* 1979), kubanischer Sportschütze
 Fernando Borrero (* 1968), argentinischer Volleyballspieler
 Ismael Borrero Molina (* 1992), kubanischer Ringer
 Ismael Perdomo Borrero (1872–1950), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá
 José Ignacio Borrero (1921–2004), kolumbianischer Ornithologe
 Manuel María Borrero (1883–1975), ecuadorianischer Anwalt und Politiker
 Yordanis Borrero (* 1978), kubanischer Gewichtheber
 Zandra Borrero (* 1973), kolumbianische Sprinterin

Borrero bezeichnet außerdem:
 Borrero (Azogues), Parroquia urbana im Kanton Azogues in der Provinz Cañar in Ecuador